KHR est un sigle qui peut signifier :
 Kondo Humanoid Robot, un robot humanoïde que l'on peut construire et programmer soit même ;
 Kateikyoushi Hitman REBORN!, un manga d'action écrit et dessiné par Akira Amano.

KHR est un code qui peut signifier :
 riel, la monnaie du Cambodge, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
 

Code